Półmaraton kobiet – jedna z konkurencji biegowych rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Stadionie Olimpijskim w Amsterdamie.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata oraz rekord Europy.

Rezultaty

Finał indywidualnie 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Finał drużynowo 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Uwagi

Przypisy 

Półmaraton kobiet